Цей список є списком видів прямокрилих комах, спостережених на території України. У фауні України спостерігається 186 видів прямокрилих з 11 родин: 75 видів Tettigoniidae, 73 Acrididae, 13 Gryllidae, 7 Tetrigidae, по 4 Trigonidiidae та Tridactylidae, 3 Mogoplistidae, по 2 Gryllotalpidae та Myrmecophilidae, по 1 виду Rhaphidophoridae та Pamphagidae.

Позначки 

Теги, що використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Саранові (Acrididae)

Цвіркуни (Gryllidae)

Вовчки або капустянки (Gryllotalpidae)

Лускаті цвіркуни (Mogoplistidae)

Мурашколюби (Myrmecophilidae)

Памфагіди (Pamphagidae)

Рафідофориди (Rhaphidophoridae)

Тетригіди (Tetrigidae)

Справжні коники (Tettigoniidae)

Триперстові (Tridactylidae)

Тригоніїди (Trigonidiidae)

Література 
 
 
 

прямокрилі